Појам Миш може да се односи на:

 миш, животиња
 Рачунарски миш, је спољашњи уређај за унос података рачунара
 Мики Маус, на енглеском језику Маус значи миш
 Миш (општина), је општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат
 Панцер VIII Миш, немачки тенк из Другог светског рата